Drahtzug steht für:

Drahtzug, eine Fabrikationsstätte für Draht
einen Seilzug mit Drahtseilen

Ortsteile in Deutschland:
 Drahtzug (Altleiningen), Ortsteil der Gemeinde Altleiningen, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Drahtzug (Harzgerode), Ortsteil der Stadt Harzgerode, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Drahtzug (Kempten), Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten (Allgäu), Bayern

Ortsteile in Österreich:
 Drahtzug (Sankt Lambrecht), Ortsteil von Sankt Lambrecht, Bezirk Murau, Steiermark
 Drahtzug (Gemeinde Straßburg), Ortschaft von Straßburg, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 einige Ortsteile an der Eisenstraße (Österreich) (im Dreiländereck Niederösterreich, Oberösterreich und Steiermark)

Unternehmen:
 Dradura, Unternehmen aus Altleiningen, Rheinland-Pfalz